Вейк-ан-Зее 1978 — 40-й международный шахматный турнир, который проходит в 1978 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1978 год в шахматах